Le démon est une créature présente dans un grand nombre de cultures.

Étymologie 
Le mot « démon » vient du latin daemon, emprunté au grec ancien  / , qui signifie, entre autres, « puissance divine ».

Dans les religions abrahamiques le terme désigne des êtres maléfiques. Voir Démons dans le christianisme.

Sciences et philosophie 
 Platon parle de démons dans La République et dans Le Banquet. Dans ce dernier, Diotime propose une définition : un être intermédiaire entre le dieu et les hommes. Un exemple est, selon Diotime, Éros qui serait l'enfant d'une mère humaine, la pauvreté, et d'un dieu, Poros.
 Pour Socrate, le démon (δαιμόνιον) est une voix qui le guide, le conseille et l'inspire (le retenant par exemple lorsqu'il s'apprêtait à se mettre en danger ou à commettre une erreur).
 Le démon de Laplace, une expérience de pensée proposée par Pierre-Simon de Laplace afin d'illustrer sa conception du déterminisme.
 Le démon de Maxwell, une expérience de pensée inventée par James Clerk Maxwell concernant le deuxième principe de la thermodynamique.

Art et culture

Bande dessinée et manga 
 Démon, une revue petit format de bande dessinée publiée dans la collection « Comics Pocket » chez Arédit/Artima entre  et .
 Demon, une série de bande dessinée américaine créée par Jason Shiga et publiée entre 2016 et 2017.
 Etrigan, le Démon un personnage de comics appartenant à DC Comics.

 Cinéma 
 Démons, film de Lamberto Bava sorti en 1985 ;
 Démons 2, film de Lamberto Bava sorti en 1986, suite du précédent ;
 Démon, titre québécois de Devil, film de John Erick Dowdle sorti en 2010.

 Littérature 
 Le Démon, poème composé par Mikhaïl Lermontov entre 1838 et 1841 ;
 Le Démon, roman de Hubert Selby, Jr. paru en 1976.

 Démon, roman de John Varley paru en 1984.

 Dæmon, une créature fantastique de Philip Pullman dans la trilogie À la croisée des mondes (1995-2000).

 Musique 
 Demon, musicien et producteur de musique français né en 1977 ;
 , groupe de rock britannique formé en 1979.

 , album du groupe suédois Spiritual Beggars sorti en 2005 ;
 , chanson du DJ britannique Fatboy Slim sortie en 2001 ;
 , chanson du groupe américain Imagine Dragons sortie en 2013 ;
Demons, album du groupe britan ique Bloodshot Dawn, sorti en 2014 ;
 , album du groupe américain Get Scared sorti en 2015.

 , rappeur et acteur français né en 1975.
Démons, chanson de la chanteuse belge Angèle featuring Damso sortie en 2021.

 Télévision 
 Démon, une espèce fictive présente dans les séries Buffy puis Angel.

 , série télévisée britannique diffusée pour la première fois en 2009 ;
 Démons, téléfilm français de Marcial Di Fonzo Bo diffusé pour la première fois en 2015.

 Informatique 
  (ou démon), un service comme pour gérer un périphérique ou le réseau.

 Démon BSD, la mascotte des systèmes de la famille BSD.

 Jeux et attractions 
 Démon : la Chute'', un jeu de rôle ;
 , le nom de montagnes russes assises de Six Flags Great America ;
 , le nom de montagnes russes assises de California's Great America ;

Toponyme 
 Demon, un village du Togo.

Autres 
 Hawker Demon, un avion militaire britannique de l'entre-deux-guerres.
 McDonnell F3H Demon, un avion de l'US Navy.
 Le Démon assis, tableau de Mikhaïl Vroubel (1890).

Notes et références

Voir aussi 

 

Homonymie de titre